Ergersheim puede hacer referencia a varias localidades:
Ergersheim, comuna de Francia.
Ergersheim, municipio de Alemania.